Trentepohlia bezeichnet:
 Trentepohliales, eine Gattung von Grünalgen der Familie Trentepohliaceae
 Trentepohlia (Insekt), eine Gattung der Familie der Stelzmücken (Limoniidae)

Siehe auch: